Шаипов, Латип Умарпашаевич (род. 1955) — заслуженный артист Республики Дагестан.
 Шаипов, Мухашят Хусяинович (1922—2000) — участник Великой Отечественной войны, лётчик-истребитель.
 Шаипов, Саид Эдилсултанович (1934—2009) — чеченский певец, Народный артист Чеченской Республики.